Dreux Jolán (1212–1248) burgundi hercegné, III. Róbert dreux-i gróf lánya
Dreux Jolán (1269–1322), Skócia királynéja, Bretagne hercegnéje, Montfort grófnője, IV. Róbert dreux-i gróf lánya, az előbbi nagyunokahúga